San Blas (Alicante), een wijk van de stad Alicante.
 San Blas de los Sauces, een departement van de Argentijnse provincie La Rioja.
 De San Blas-eilanden, voor de kust van Panama.
 San Blas (El Salvador), een stad in El Salvador.
 San Blas (La Rioja), een plaats in de Argentijnse provincie La Rioja.
 San Blas (Madrid), een district in het oosten van Madrid.
 San Blas (metrostation), een metrostation in het stadsdeel San Blas-Canillejas van Madrid.
 San Blas (Nayarit), een stad in de Mexicaanse deelstaat Nayarit.
 San Blas (Teruel), een wijk van de stad Teruel.
 Guna Yala, een (indianen)gebied in Panama dat vroeg bekendstond als San Blas.